Никола́й Бо́бриков: Бобриков, Николай Иванович (1839—1904) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного совета, Финляндский генерал-губернатор и командующий войсками Финляндского военного округа.
 Бобриков, Николай Николаевич (1882—1956) — русский офицер, герой Первой мировой войны. Сын предыдущего.